Niels Rosenkrantz er et flertydigt navn, idet det kan referere til en række medlemmer af adelsslægten Rosenkrantz:

 Niels Iversen Rosenkrantz (død 1412) – rigsråd
 Niels Styggesen Rosenkrantz (ca. 1455-1533) – biskop i Børglum
 Niels Eriksen Rosenkrantz (død 1516) – rigshofmester
 Niels Axelsen Rosenkrantz (død 1626) – søofficer
 Niels Rosenkrantz (officer) (1627-1676) – officer
 Niels Rosenkrantz (statsminister) (1757-1824) – diplomat og gehejmestatsminister (udenrigsminister)
 Niels Rosenkrantz (modstandsmand) (1914-2005) – baron, godsejer og modstandsmand

Se også:
 Niels Rosenkrantz Schack (1680-1731) – officer
 Niels Preben Rosenkrantz (1795-1825) – amtmand

Niels